

Statistiche d'allenatore 
Statistiche aggiornate al 15 dicembre 2018.

In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Giocatore 

Dukla Praga: 1976-1977
Sparta Praga: 1983-1984, 1985-1986

Sparta Praga: 1979-1980, 1983-1984

Allenatore 

Sparta Praga: 1997-1998, 1998-1999

Viktoria Žižkov: 2000-2001

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale cecoslovacca